NGC 2517 (другие обозначения — MCG -2-21-3, NPM1G -12.0217, CGMW 1-2065, PGC 22578) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Кормы. Открыта Джоном Гершелем в 1836 году.

Удалена на 60 миллионов световых лет, имеет диаметр 25 тысяч световых лет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

2517
Корма (созвездие)